Killerna bezeichnet:
 Killerna (Bucht, Kangaatsiaq, östlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Killerna (Bucht, Kangaatsiaq, westlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland